Ljadski Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

in der Hrodsenskaja Woblasz:

 Ljadski Selsawet, im Rajon Schtschutschyn

in der Minskaja Woblasz:

 Ljadski Selsawet, im Rajon Tscherwen